Heinrich Friedrich Ludwig Rellstab (1799, Berlín - 1860), un poeta, periodista i crític musical
 Ludwig (Adolf Friedrich Hans) Rellstab (1904, Schöneberg - 1983, Wedel), un jugador d'escacs